Pabeco, Papaco, Papacus, Papag, Papak, Pabag, Pabak, Babag, Bapag, Babag, Babak pode significar:

 Pabeco (espatóforo) — oficial sassânida do 
 Pabeco (tiroro) — oficial sassânida do 
 Pabeco (azarapates) — oficial sassânida do 
 Pabeco (filho de Uisper) — dignitário sassânida do 
 Pabeco (dabir) — oficial sassânida do 
 Pabeco, o Curramita — revolucionário persa do 

Desambiguações de antropônimos